Круазе ():
 Круазе, Арнольд (1753—1826) — нидерландский и французский военачальник.
 Круазе, Жерар (1909—1980) — нидерландский парапсихолог и психиатр.
 Круазе, Мари Жозеф Альфред (1844—1923) — французский филолог.
 Круазе, Морис (1846—1935) — французский филолог, брат Альфреда.
 Круазе — удар на бильярде, разновидность дуплета, при котором прицельный шар, отражаясь от борта, пересекает линию движения битка. Этот вид дуплета называется также Оборотный.

См. также 
 Круазет